Magneton steht für:

 Bohrsches Magneton, Betrag des magnetischen Moments des Elektrons, Einheit für magnetische Momente in der Atomphysik
 Kernmagneton, Einheit für magnetische Momente in der Kern- und Teilchenphysik